Lost Highway může být:

 Lost Highway (film) – film režiséra Davida Lynche z roku 1997
 „Lost Highway“ (píseň, Leon Payne) – píseň hudebníka Leona Payna z roku 1948
 „Lost Highway“ (píseň, Bon Jovi) – píseň skupiny Bon Jovi z roku 2007
 Lost Highway (album, Bon Jovi) – album skupiny Bon Jovi z roku 2007
 Lost Highway (album, Willie Nelson) – album hudebníka Willieho Nelsona z roku 2009